«Предупреждение (фильм, 1953)» — чехословацкий фильм 1953 года.
 «Предупреждение (фильм, 1981)» — двухсерийный художественный фильм совместного производства Болгарии, ГДР и СССР, снятый в 1981 году.
 «Предупреждение (фильм, 1987)» — советский документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС. Снят в 1986 году, режиссёр Лев Николаев.
 «Предупреждение» () — американский телефильм, 16 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного»